Konská je název více míst:

 Konská (okres Liptovský Mikuláš), obec v okrese Liptovský Mikuláš na Slovensku
 Konská (okres Žilina), obec v okrese Žilina na Slovensku
 Konská (Třinec), část města Třinec v okrese Frýdek-Místek